Altar – gruppo musicale olandese di genere death metal
 Altar – gruppo musicale romeno di genere metal 
 Altar – film del 2014 di Nick Willing
 Altar – località messicana, nello stato di Sonora 
 El Altar – vulcano estinto dell'Ecuador

Altri progetti